Pattuglia – unità militare che svolge compiti tattici/logistici operativi (sia di pattugliamento sia di altro tipo)
Pattuglia (o squadriglia) – gruppo di 5-8 ragazzi nello scautismo
Pattuglia – periodico politico culturale degli anni '40-'50

Altri progetti